Augustiner-Chorfrauen steht für:

 Augustiner-Chorfrauen (CRSA), im Mittelalter entstandener, kanonischer Orden der Augustinerinnen
 Augustiner-Chorfrauen B.M.V., 1597  in Frankreich begründet

Siehe auch: 
 Liste der Augustiner-Chorfrauenklöster